Kabila  ist der Familienname folgender Personen:

 Jaynet Kabila (* 1971), kongolesische (Demokratische Republik Kongo) Politikerin
 Joseph Kabila (* 1971), 2001 bis 2019 Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Sohn von Laurent-Désiré Kabila
 Laurent-Désiré Kabila (1939–2001), von 1997 bis 2001 Präsident der Demokratischen Republik Kongo

Kabila ist der deutsche Name des Bergs Kobyla (Riesengebirge) (897 m) im tschechischen Teil des Riesengebirges, nördlich von Jestřabí v Krkonoších im Okres Semily, Liberecký kraj.